Гозлен I (Жослен I; ; умер в ) — виконт де Тро с 1046 года, сын Гюетноша, виконта де Тро, и Элларум, дочери Бенедикта, графа Корнуая.

Биография 
Гозлен I наследовал своему отцу Гюетношу. Он построил вокруг своего замка новый город Жослен. Кроме того, Гозлен основал в 1050/1060 году приорат Сен-Круа, созданного для аббатства Сен-Совье в Редоне, в которое внёс пожертвования со своими сыновьями.

Имя жены Гозлена неизвестно. Его сыновьями были Меен (умер после 1082 года, епископ Ванна с 1066 года), Роже, Эд I (умер после 1092 года, виконт де Пороэ с 1074 года) и монах в Сен-Георге, имя которого источники не называют.

Предки 

</center>

Литература

Ссылки 
 

Виконты де Пороэт
Правители Европы XI века
Дом де Пороэт